Lligament lateral intern del canell
 Lligament lateral intern del colze
 Lligament lateral intern del genoll
 Lligament lateral intern del turmell